Plan-Mussert kan verwijzen naar twee plannen van de ingenieur en later leider van de fascistische NSB Anton Mussert:
 het uiteindelijk verkozen ontwerp voor het Amsterdam-Rijnkanaal, of
 het Guyanaplan: een plan uit 1938 voor een 'Joods Nationaal Tehuis' in Guyana (Brits-Guyana, Suriname en Frans-Guyana) dat de Joden zou moeten huisvesten "die de Europese volkeren niet meer wensen te herbergen."